L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 22 mars au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2022.

Faits marquants

Forfaits 
  Ashleigh Barty, remplacée par  Misaki Doi
  Jaqueline Cristian, remplacée par  Caroline Garcia
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Panna Udvardy
  Varvara Gracheva, remplacée par  Greet Minnen
  Camila Osorio, remplacée par  Naomi Osaka
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Zheng Qinwen
  Rebecca Peterson, remplacée par  Heather Watson
  Andrea Petkovic, remplacée par  Astra Sharma
  Sofia Kenin, remplacée par  Lucia Bronzetti
  Simona Halep, remplacée par  Harmony Tan
  Camila Giorgi, remplacée par  Stefanie Vögele
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Storm Sanders
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Lesia Tsurenko

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 6e titre de sa carrière en battant la Japonaise Naomi Osaka. Il s'agit de son 4e titre en catégorie WTA 1000, le 3e de suite sur la saison 2022.

En double, ce sont Laura Siegemund et Vera Zvonareva qui s'imposent face à la tête de série  composée de Veronika Kudermetova et Elise Mertens.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que  au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Miami
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en mars 2022
Tennis en avril 2022
Sport en Floride en 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022
Sport aux États-Unis en avril 2022